harige heidenachtloper
 kale heidenachtloper
 vale heidenachtloper